Писко:

 Писко — город в Перу.
 Писко — перуанский и чилийский крепкий алкогольный напиток.
 Писко — провинция в Перу.
 Писко — гора в Перу.